Příjmení Šupich nosí více osobností:

 Josef Šupich starší (1842–1923) – český stavitel a měšťan Německého Brodu, otec Prokopa a Josefa mladšího
 Josef Šupich mladší – český právník a podnikatel, stavebník Šupichových domů
 Prokop Šupich (1870–1947) – český stavitel a starosta Německého Brodu, syn Josefa Šupicha
 Zvonimír Šupich (1930–1992) – český sportovní novinář

Česká příjmení